Södertälje SK je profesionální švédský hokejový tým. Byl založen v roce 1902.

Češi v týmu

Externí odkazy 
 
  Oficiální stránky

Švédské kluby ledního hokeje
Sport v Södertälje